Münch (Mammut; Altenstadt), een historisch motorfietsmerk
Mammut (Neurenberg), een historisch motorfietsmerk
Mammut (mastodont), een uitgestorven olifantachtige beter bekend als "mastodont"
Mammut (Erlebnispark Tripsdrill), een houten achtbaan in Erlebnispark Tripsdrill
Mammut (Gardaland), een mijntreinachtbaan in Gardaland
Mammut Sports Group, een Zwitserse fabrikant van berg- en outdooruitrusting

Zie ook
Mammoet (doorverwijspagina)